La detentrice del titolo è Venus Williams, ma è stata battuta al secondo turno da Lucie Šafářová. La vincitrice del torneo è Simona Halep che ha battuto in finale Karolína Plíšková con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie e le due finaliste del Diamond Games 2015 hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (Campionessa)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (quarti di finale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Venus Williams (terzo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)

  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (primo turno, ritirata)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Alizé Cornet (terzo turno)
  Peng Shuai (secondo turno)
  Karolína Plíšková (finale)

Qualificate 

  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (primo turno)

  Gabriela Dabrowski (primo turno)
  Kateryna Kozlova (secondo turno)
  Tímea Babos (primo turno)
<li>  Wang Qiang (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2015
WTA Tour 2015